O  412T1/412T1B/412T2  é o modelo da Ferrari das temporadas de  e  da Fórmula 1. Condutores: Jean Alesi, Gerhard Berger e Nicola Larini. Conduziram o 412T1: Alesi, Berger e Larini (Pacífico e San Marino); conduziram o 412T1B: Alesi e Berger do GP da França até o final da temporada de 1994 e o 412T2: Alesi e Berger por toda a temporada de 1995. Esse carro foi o último da F-1 a usar um motor V12.

Resultados   
(legenda) (em negrito indica pole position e itálico volta mais rápida)

† Completou mais de 90% da distância da corrida.

Carros de Fórmula 1 da Ferrari